La Coppa del Re 1996 è stata la 53ª edizione della principale coppa nazionale spagnola di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 30 marzo e si è conclusa con le final four presso il Pavelló Municipal Can Xarau di Cerdanyola del Vallès il 6 luglio 1996. 

Il trofeo è stato conquistato dal  per la settima volta nella sua storia superando in finale l'.

Risultati

Primo turno

Girone A

Girone B

Quarti di finale 

|}

Final four

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa del Re di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1996